Een afkorting van de Duitstalige naam van de Zwitserse Volkspartij
Een afkorting van de Duitstalige naam van de Zuid-Tiroler Volkspartij
De afkorting van het Franse s'il vous plaît (alstublieft), 'aub' is een gangbaar alternatief.
De afkorting van Strijders van Perkamentus, een groep leerlingen in Harry Potter.
Sportvereniging Panter, een voetbalclub uit Veenendaal
Sjukvårdspartiet, kleine Zweedse politieke partij voor gezondheidszorg